Трефи́лов — русская фамилия. Происходит от имени Трефил. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Трефилов, Андрей Викторович (род. 1969) — советский и российский хоккеист.
 
 
 Трефилов, Владислав Васильевич (1953—2020) — русский писатель, член СПР, лауреат всероссийских литературных премий.
 Трефилов, Георгий Юрьевич (род. 1971) — российский предприниматель.
 Трефилов, Евгений Васильевич (род. 1955) — советский и российский гандбольный тренер.



См. также 
 
 Трефиловское сельское поселение

Примечания